La Tribuna – quotidiano del Paraguay
 La Tribuna – quotidiano italiano 
 La Tribuna Sammarinese – quotidiano della Repubblica di San Marino
 La Tribuna di Treviso – quotidiano diffuso prevalentemente nella provincia di Treviso
 La Tribuna illustrata – settimanale illustrato italiano fondato nel 1890, molto diffuso nella prima metà del XX secolo
 La Tribuna – casa editrice italiana, che pubblica prevalentemente testi in ambito giuridico